Paranoia es el nombre de varias bandas musicales:

 Paranoia (banda argentina), grupo de música argentino.
 Paranoia (banda chilena), grupo musical chileno de rap.
 Paranoia (banda española), grupo de música español.
 Paranoia (banda peruana), grupo de música peruano.